Miyauchi ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroto Miyauchi (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Miyauchi Katsusuke (* 1944), japanischer Schriftsteller
 Ryūta Miyauchi (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Satoshi Miyauchi (* 1959), japanischer Fußballspieler
 Yui Miyauchi (* 1989), japanische Badmintonspielerin